Сино́е () — румынский топоним. Может означать:

 Синое — солоноватое озеро (лагуна, лиман) в Румынии.
 Синое — село в Румынии, в области Северная Добруджа.

См. также 
 Сино